

Берч-Крик — місто, штат Вісконсин
 Берч-Крик — переписна місцевість, штат Аляска